Одит може да се отнася до:

 Одит - стандартизирана проверка с оценяване на организация, система, процес, проект или продукт и по-конкретно:
 Държавен одит
 Академичен одит
 Външен одит
 Вътрешен одит
 Енергиен одит
 ИТ одит
 Клиничен одит
 Одит на системата за управление
 Одит за оценяване на съответствието (по ISO)
 Одит на изпълнението – изследване на програма, функция, операция или системи за управление на правителствена или непрофитна организация
 Одит (телекомуникации)
 Одит на качеството
 Одит на компютърната сигурност
 Софтуерен одит
 Финансов одит
и др.

Други 
 Одитинг (Сциентология) – процедура в Сциентологията